Boysen steht für:
 Boysen (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Boysen (Familie), deutsche Gelehrtenfamilie aus Schleswig-Holstein
 Boysen State Park, Reservat im Bundesstaat Wyoming, Vereinigte Staaten
 Talsperre Boysen, Talsperre im Fremont County, Bundesstaat Wyoming, Vereinigte Staaten
 Friedrich Boysen, deutsches Unternehmen für Abgastechnologie

Siehe auch:
 Bojsen
 Boyesen